The Gathering Storm – film per la televisione del 1974 diretto da Herbert Wise
 Guerra imminente (The Gathering Storm) – film per la televisione del 2002 diretto da Richard Loncraine
 Presagi di tempesta (The Gathering Storm) – romanzo di Robert Jordan e Brandon Sanderson del 2009